São Paulo Challenger 1986 steht für:

 São Paulo Challenger I 1986
 São Paulo Challenger II 1986
 São Paulo Challenger III 1986